

Marilyn Okoro (né en 1984) est une athlète.

Stanley Okoro (né en 1992) est un footballeur.

Homonymie de patronyme